Амет-Хан Султан — двічі Герой Радянського Союзу, заслужений льотчик-випробувач СРСР.
 Амет-Хан Султан (монета)
 Міжнародний аеропорт «Сімферополь» імені Султана Амет-Хана, Міжнародний аеропорт «Сімферополь» імені Султана Амет-Хана (крим. Aqmescit Halqara Ava Limanı) (IATA: SIP, ICAO: UKFF) — міжнародний аеропорт в Україні.
 6278 Аметхан (1971 TF, 1986 PA5, 6278 Ametkhan) — астероїд головного поясу.